Eryxias steht für: 

 Eryxias, antikes philosophisches Werk, das häufig Platon zugeschrieben wurde

Eryxias ist der Name folgender Personen:

 Eryxias (Archon), siebenter der zehnjährigen Archonten Athens
 Eryxias aus Chalkis, Olympiasieger im Lauf, 532 v. Chr.